Bortkiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Eduardowitsch Bortkiewicz (1877–1952), russischer Komponist
 Ladislaus von Bortkiewicz (1868–1931), russischer Ökonom polnischer Herkunft

Siehe auch:
 Bortkewitsch